Ordet Anguilla er har flere betydninger eller specialiseringer:
 Anguilla (land) – land i Caribien og en del af Det Forenede Kongerige (Storbritannien)
 Anguilla (ferskvandsål)